Wisliacense (später auch Vuisliacense, Williex, Willie, Villiaco, Wistillacho, Williey, Vuillie, Wuilliacum und Vuilliez) steht für:
 eine historische Bezeichnung der Gemeinde Bas-Vully im Kanton Freiburg, Schweiz
 eine historische Bezeichnung der Gemeinde Haut-Vully im Kanton Freiburg, Schweiz